Bettborn est le nom des localités suivantes :

 Bettborn, commune du Luxembourg,
 Bettborn, commune française située dans le département de la Moselle